Transpozycja – termin oznaczający zamianę, zmianę położenia lub przebiegu jakiegoś procesu; w szczególności może oznaczać jedno z następujących pojęć:
 transpozycja w szachach
 transpozycja w genetyce
 transpozycja w muzyce
 transpozycja w prawie
 transpozycja w logice
 transpozycja w teorii macierzy i algebrze liniowej
 transpozycja w teorii modułów i algebrze liniowej
 transpozycja w analizie funkcjonalnej
 transpozycja w teorii grup.

Zobacz też 
 operator sprzężony

Przypisy